Аллоксантин:
 5,5'-дигидрокси-5,5'-дибарбитуровая кислота, продукт окисления мочевой кислоты азотной кислотой
 каротиноид ацетиленового ряда, (3R,3'R)-7,8,7',8'-тетрадегидро-b,b-каротин-3,3'-диол
  синонимическое название оксипуринола - ингибитора ксантиноксидазы